Михаил Бочкарёв:
 Бочкарёв, Иван Петрович (революционер) (1873—?) — революционер.
 Бочкарёв, Иван Петрович  —  кавалер ордена Красного Знамени (1918).

 Бочкарёв, Иван Иванович (1842—?) — революционер.